Federico “Fede” Javier López González  - conjunto del nombre propio Federico y apellido López - puede referirse a:Fede López

(1975-Actual)

Nacido el 5 de marzo de 1975 en la Ciudad de Veracruz, Veracruz.

Exjugador de Futbol en Atlético Boca del Rio y Siglo XXI

Actualmente Triatleta y Maratonista

Personajes 
 Federico López Carviso "Fico" (1918-???), baloncestista cubano - padre de:
 Federico López Camacho "Fico" (1962-2006), baloncestista puertorriqueño;
 Federico López, productor;
 Federico López del Pecho (19??-19??), militar español;
 Federico Lopez  "Kiko" (1984-), practicante de artes marciales estadounidense;